XZ steht für:
 XZ Utils, Sammlung von freien Datenkompressionsprogrammen
 Yamaha XZ 550, Motorrad des japanischen Motorradherstellers Yamaha

XZ als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Norwegen: Mosjøen in der Provinz Nordland
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Myanmar

xz steht für:
 xz, Datenkompressionsformat
 -Koordinatenebene, eine der drei Ebenen im dreidimensionalen kartesischen Koordinatensystem

XZ